Trøske har fler betydninger:

Trøske (infektion) – et angreb af gærsvampen Candida albicans i munden på spædbørn.
Trøske (råd) – restproduktet efter svampes nedbrydning af vedstof (lignin og cellulose).